Stylomecon heterophylla är en vallmoväxtart som först beskrevs av George Bentham, och fick sitt nu gällande namn av George Taylor. Stylomecon heterophylla ingår i släktet Stylomecon och familjen vallmoväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vallmoväxter
heterophylla